Subsidie: een verzamelnaam voor het instrumentarium dat de overheid heeft om beleidspunten te stimuleren
 Staatssteun (Europese Unie): een technisch begrip uit het recht van de Europese Unie